Президентские и парламентские выборы в Коста-Рике прошли 3 февраля и 7 апреля (2-й тур президентских) 2002 года. Впервые ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимых 40 % голосов, что привело к необходимости 2-го тура, который прошёл 7 апреля 2002 года. Во 2-м туре кандидат Партии социал-христианского единства Абель Пачеко одержал победу над представителем Партии национального освобождения Роландо Арайя Монхе.

Парламентские выборы проходили в условиях распада сложившейся в стране двухпартийной системы благодаря появлению сильной третьей партии Партии гражданского действия. Хотя крупнейшей партией в Законодательном собрании осталась Партия социал-христианского единства, она получила лишь 19 из 57 мест парламента, снизив своё представительство на 9 депутатов. В результате Пачеко был вынужден постоянно искать союзников и добиваться консенсуса при принятии решений.

Явка была 68,8 % в 1-м туре 3 февраля и 60,2 % во 2-м туре 7 апреля.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Выборы в Коста-Рике
Коста-Рика
2002 год в Коста-Рике